No Forró do Chupa Cabra, foi o primeiro álbum de estúdio solo de "Bráulio Vieira de Souza" em ritmo de forró, com tema baseado no chupa-cabra, álbum lançado no ano de 1997 .

Faixas
 No Forró Do Chupa Cabra - (Robson Arante/Paulinho Neves)	  	 
 Labo B - (Noel Fernandes/Bráulio)
 Campo De Nudismo - (Jamil/Jeff/Robson Arantes/Paulinho Neves)
 Camisinha - (Bráulio/Roberto Oliveira)
 Pescaria No Poço - (Noel Fernandes/Ponteli)
 O Kadett - (Marx/Noel Fernandes)
 O Buração (Calça Rasgada) - (Bráulio/Assis)
 Que Ché Que Chó - (Noel Fernandes/Lima)
 No Forró Do Chupa Cabra (Play Back) - (Robson Arante/Paulinho Neves)
 Campo De Nudismo (Play Back) - (Jamil/Jeff/Robson Arantes/Paulinho Neves)

Álbuns de 1997
Álbuns de forró